Caius Memmius, tribun de la plèbe en 111  et candidat tué au consulat en 100 
 Caius Memmius, orateur et poète romain, tribun de la plèbe en 66  et candidat malheureux au consulat en 54 
 Caius Memmius, fils du précédent, consul suffect en 34